Lajense – abitanti di Laje do Muriaé
Lajense – abitanti di Lajes
Lajense – abitanti di São José da Laje